Сан Мартин Лачила има више значења:

 Општина Сан Мартин Лачила (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Лачила (Сан Мартин Лачила, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику